Biarmifer är ett släkte av rundmaskar. Biarmifer ingår i familjen Cyatholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Biarmifer